Мокрышева Наталья Георгиевна (род.1970) — российский эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН (2019).

Биография 
Родилась 6 апреля 1970 года в семье потомственных врачей. В 1987 году окончила школу № 13 в Москве.

Директор  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Эксперт Российского научного фонда.
Создатель Российского онлайн-регистра пациентов с первичным гиперпаратиреозом, гипопаратиреозом, отдела эпидемиологии эндокринопатий. Создатель и руководитель отделения патологии околощитовидных желез, 
В 2019 году избрана член-корреспондентом отделения медицинских наук РАН.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов: Изучение патологии фосфорно-кальциевого обмена, первичного, вторичного и третичного гиперпаратиреоза, гипопаратиреоза, дефицита витамина D, остеопороза.
Основные направления научных исследований:
 Разработка диагностических и лечебных алгоритмов ведения пациентов с гиперпаратиреозом различного генеза, с наследственными синдромами, отягощенными патологией околощитовидных желез и минерально-костными нарушениями.
 Внедрение технологии репрограммирования клеток и геномного редактирования в изучение, диагностику и лечение носителей синдрома MEN1.

В 2011 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Первичный гиперпаратиреоз. Эпидемиология, клиника, современные принципы диагностики и лечения».

Научные работы 
Автор более 130 публикаций, 4-х методических пособий, ряда клинических рекомендаций, учебно-методических пособий для врачей.

Участие в международных научных организациях 
 Европейское эндокринологическое общество (ESE).
 Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи.
 Медицинское общество по лечению нейроэндокринных опухолей (МОЛНЭО).
 Международный Фонд остеопороза.

Награды и почётные звания 
 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд (30.05.2014).
Награждена Почетной грамотой Российской академии наук за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 (15.07.2020).

Примечания

Ссылки 
 «Scopus» — база данных и инструмент для отслеживания цитируемости научных статей. Мокрышева Наталья Георгиевна. 

Члены-корреспонденты РАН
Выпускники РГМУ
Эндокринологи России
Профессора РАН
Женщины-учёные